Döveltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Döveltjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Nedre Döveltjärnen, sjö i Piteå kommun, 
Döveltjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn